Louise Moreau peut désigner :

 Louise Moreau (1921-2001), femme politique française.
 Louise Moreau de Lassy (1782-1860), épouse du secrétaire d'état américain Edward Livingston.